Di seguito una lista di asteroidi dal numero 334001 al 335000 con data di scoperta e scopritore.

334001-334100 

|-
|334001 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334002 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334003 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334004 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334005 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334006 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334007 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334008 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334009 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334010 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334011 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334012 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334013 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334014 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334015 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334016 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334017 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334020 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334021 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|334022 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334023 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334024 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334025 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334026 - ||  ||  || NEAT
|-
|334027 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334028 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334029 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334030 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334031 - ||  ||  || NEAT
|-
|334032 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334033 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334034 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334035 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334036 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334037 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334038 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334039 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334040 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334041 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334042 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334043 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334044 - ||  ||  || NEAT
|-
|334045 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|334046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334047 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|334048 - ||  ||  || NEAT
|-
|334049 - ||  ||  || NEAT
|-
|334050 - ||  ||  || NEAT
|-
|334051 - ||  ||  || NEAT
|-
|334052 - ||  ||  || NEAT
|-
|334053 - ||  ||  || NEAT
|-
|334054 - ||  ||  || NEAT
|-
|334055 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334056 - ||  ||  || NEAT
|-
|334057 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334058 - ||  ||  || NEAT
|-
|334059 - ||  ||  || NEAT
|-
|334060 - ||  ||  || NEAT
|-
|334061 - ||  ||  || NEAT
|-
|334062 - ||  ||  || NEAT
|-
|334063 - ||  ||  || NEAT
|-
|334064 - ||  ||  || NEAT
|-
|334065 - ||  ||  || NEAT
|-
|334066 - ||  ||  || NEAT
|-
|334067 - ||  ||  || NEAT
|-
|334068 - ||  ||  || Boattini, A., Tesi, L.
|-
|334069 - ||  ||  || NEAT
|-
|334070 - ||  ||  || NEAT
|-
|334071 - ||  ||  || NEAT
|-
|334072 - ||  ||  || NEAT
|-
|334073 - ||  ||  || NEAT
|-
|334074 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334075 - ||  ||  || NEAT
|-
|334076 - ||  ||  || Kusnirak, P., Babiakova, U.
|-
|334077 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334078 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334079 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334080 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334081 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334082 - ||  ||  || NEAT
|-
|334083 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334084 - ||  ||  || Kusnirak, P., Pravec, P.
|-
|334085 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334086 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334087 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334088 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334089 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334090 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334093 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334094 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334095 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334096 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334097 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334098 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334099 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334100 - ||  ||  || LONEOS
|}

334101-334200 

|-
|334101 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334102 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334103 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334104 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334105 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334106 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334107 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334108 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334109 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334110 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334111 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334112 - ||  ||  || NEAT
|-
|334113 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334114 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334115 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334116 - ||  ||  || Ohba, Y.
|-
|334117 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334118 - ||  ||  || NEAT
|-
|334119 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334120 - ||  ||  || NEAT
|-
|334121 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|334122 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334123 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334124 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334125 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334126 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334127 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334128 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334129 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334130 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334131 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334132 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334133 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334134 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334135 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334136 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334137 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334138 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334139 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334140 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334141 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334142 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334144 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334145 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334146 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334147 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334148 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334149 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334150 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334151 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334152 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334153 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334154 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334155 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334158 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334159 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334160 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334161 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334162 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334163 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334164 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334165 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334166 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334167 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334168 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334169 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334170 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334171 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334172 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334173 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334174 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334175 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334176 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334177 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334178 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334179 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334180 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334181 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334182 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334183 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334184 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334185 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334186 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334187 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334188 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334189 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334190 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334191 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334192 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334193 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334194 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334195 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334196 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334197 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334198 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334199 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334200 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|}

334201-334300 

|-
|334201 - ||  ||  || NEAT
|-
|334202 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334203 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334204 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334205 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334206 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334207 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334208 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334209 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334210 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334211 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334212 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334213 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334215 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334216 - ||  ||  || NEAT
|-
|334217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334218 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|334219 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334220 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334221 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334222 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334223 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334224 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334225 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334226 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334227 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334228 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334229 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334230 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334231 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334232 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334233 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334234 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334235 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334236 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334237 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334238 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334239 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334240 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334241 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334242 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334243 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334244 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334245 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334247 - ||  ||  || NEAT
|-
|334248 - ||  ||  || NEAT
|-
|334249 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334250 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334251 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334252 - ||  ||  || NEAT
|-
|334253 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334254 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334255 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334256 - ||  ||  || NEAT
|-
|334257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334258 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334259 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|334260 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|334261 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|334262 - ||  ||  || NEAT
|-
|334263 - ||  ||  || Farra d'Isonzo
|-
|334264 - ||  ||  || Ball, L.
|-
|334265 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334266 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334267 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334268 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334269 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334270 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334271 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334272 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334273 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334274 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334275 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334278 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334279 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334280 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334281 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334282 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334283 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334284 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334285 - ||  ||  || NEAT
|-
|334286 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334287 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334288 - ||  ||  || NEAT
|-
|334289 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334290 - ||  ||  || NEAT
|-
|334291 - ||  ||  || NEAT
|-
|334292 - ||  ||  || NEAT
|-
|334293 - ||  ||  || NEAT
|-
|334294 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|334295 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334296 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334297 - ||  ||  || NEAT
|-
|334298 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334299 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334300 - ||  ||  || NEAT
|}

334301-334400 

|-
|334301 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334302 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334303 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334304 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334305 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334306 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334307 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334308 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334309 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334310 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334311 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334313 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|334314 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334315 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|334316 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334318 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334319 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334320 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334321 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334324 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334325 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334326 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334327 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334328 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334329 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334330 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334331 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334332 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334333 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334334 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334335 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334336 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334337 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334338 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334339 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334340 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334341 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334342 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334343 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334344 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334345 - ||  ||  || NEAT
|-
|334346 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334347 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334348 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334349 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334350 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334351 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334352 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334353 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334354 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334356 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334357 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334358 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334359 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334361 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|334362 - ||  ||  || NEAT
|-
|334363 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|334364 - ||  ||  || NEAT
|-
|334365 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334366 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334368 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334369 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334370 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334371 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334372 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334373 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334374 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334375 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334376 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334377 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334378 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334379 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334380 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334381 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|334382 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334383 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334384 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334385 - ||  ||  || NEAT
|-
|334386 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334387 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334388 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334389 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334390 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334391 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334392 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|334393 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334394 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334395 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334396 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334397 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334398 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334399 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334400 - ||  ||  || Buie, M. W.
|}

334401-334500 

|-
|334401 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334403 - ||  ||  || NEAT
|-
|334404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334406 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334407 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334408 - ||  ||  || NEAT
|-
|334409 - ||  ||  || NEAT
|-
|334410 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334411 - ||  ||  || NEAT
|-
|334412 - ||  ||  || NEAT
|-
|334413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334415 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334416 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334417 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334420 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334421 - ||  ||  || NEAT
|-
|334422 - ||  ||  || NEAT
|-
|334423 - ||  ||  || NEAT
|-
|334424 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334425 - ||  ||  || NEAT
|-
|334426 - ||  ||  || NEAT
|-
|334427 - ||  ||  || NEAT
|-
|334428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334430 - ||  ||  || NEAT
|-
|334431 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334432 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334433 - ||  ||  || NEAT
|-
|334434 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334435 - ||  ||  || NEAT
|-
|334436 - ||  ||  || NEAT
|-
|334437 - ||  ||  || NEAT
|-
|334438 - ||  ||  || NEAT
|-
|334439 - ||  ||  || NEAT
|-
|334440 - ||  ||  || NEAT
|-
|334441 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334442 - ||  ||  || NEAT
|-
|334443 - ||  ||  || NEAT
|-
|334444 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|334445 - ||  ||  || NEAT
|-
|334446 - ||  ||  || NEAT
|-
|334447 - ||  ||  || NEAT
|-
|334448 - ||  ||  || NEAT
|-
|334449 - ||  ||  || NEAT
|-
|334450 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334451 - ||  ||  || NEAT
|-
|334452 - ||  ||  || NEAT
|-
|334453 - ||  ||  || NEAT
|-
|334454 - ||  ||  || NEAT
|-
|334455 - ||  ||  || NEAT
|-
|334456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334457 - ||  ||  || NEAT
|-
|334458 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|334459 - ||  ||  || NEAT
|-
|334460 - ||  ||  || NEAT
|-
|334461 - ||  ||  || NEAT
|-
|334462 - ||  ||  || NEAT
|-
|334463 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334464 - ||  ||  || NEAT
|-
|334465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334466 - ||  ||  || NEAT
|-
|334467 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334468 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334469 - ||  ||  || NEAT
|-
|334470 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|334471 - ||  ||  || NEAT
|-
|334472 - ||  ||  || NEAT
|-
|334473 - ||  ||  || NEAT
|-
|334474 - ||  ||  || NEAT
|-
|334475 - ||  ||  || NEAT
|-
|334476 - ||  ||  || NEAT
|-
|334477 - ||  ||  || NEAT
|-
|334478 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|334479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334480 - ||  ||  || CSS
|-
|334481 - ||  ||  || NEAT
|-
|334482 - ||  ||  || NEAT
|-
|334483 - ||  ||  || NEAT
|-
|334484 - ||  ||  || NEAT
|-
|334485 - ||  ||  || NEAT
|-
|334486 - ||  ||  || NEAT
|-
|334487 - ||  ||  || NEAT
|-
|334488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334489 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|334490 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|334491 - ||  ||  || NEAT
|-
|334492 - ||  ||  || NEAT
|-
|334493 - ||  ||  || NEAT
|-
|334494 - ||  ||  || NEAT
|-
|334495 - ||  ||  || NEAT
|-
|334496 - ||  ||  || NEAT
|-
|334497 - ||  ||  || NEAT
|-
|334498 - ||  ||  || NEAT
|-
|334499 - ||  ||  || NEAT
|-
|334500 - ||  ||  || NEAT
|}

334501-334600 

|-
|334501 - ||  ||  || NEAT
|-
|334502 - ||  ||  || NEAT
|-
|334503 - ||  ||  || NEAT
|-
|334504 - ||  ||  || NEAT
|-
|334505 - ||  ||  || NEAT
|-
|334506 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|334507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334508 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|334509 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334510 - ||  ||  || NEAT
|-
|334511 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334512 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334513 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334514 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334515 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334516 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334517 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334518 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334519 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334520 - ||  ||  || NEAT
|-
|334521 - ||  ||  || NEAT
|-
|334522 - ||  ||  || NEAT
|-
|334523 - ||  ||  || NEAT
|-
|334524 - ||  ||  || NEAT
|-
|334525 - ||  ||  || NEAT
|-
|334526 - ||  ||  || NEAT
|-
|334527 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|334528 - ||  ||  || NEAT
|-
|334529 - ||  ||  || NEAT
|-
|334530 - ||  ||  || NEAT
|-
|334531 - ||  ||  || NEAT
|-
|334532 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334533 - ||  ||  || White, M., Collins, M.
|-
|334534 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|334535 - ||  ||  || NEAT
|-
|334536 - ||  ||  || NEAT
|-
|334537 - ||  ||  || NEAT
|-
|334538 - ||  ||  || NEAT
|-
|334539 - ||  ||  || NEAT
|-
|334540 - ||  ||  || NEAT
|-
|334541 - ||  ||  || NEAT
|-
|334542 - ||  ||  || NEAT
|-
|334543 - ||  ||  || NEAT
|-
|334544 - ||  ||  || NEAT
|-
|334545 - ||  ||  || NEAT
|-
|334546 - ||  ||  || NEAT
|-
|334547 - ||  ||  || NEAT
|-
|334548 - ||  ||  || NEAT
|-
|334549 - ||  ||  || NEAT
|-
|334550 - ||  ||  || NEAT
|-
|334551 - ||  ||  || NEAT
|-
|334552 - ||  ||  || NEAT
|-
|334553 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334554 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334555 - ||  ||  || NEAT
|-
|334556 - ||  ||  || NEAT
|-
|334557 - ||  ||  || NEAT
|-
|334558 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334559 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334560 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334561 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334562 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334563 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334564 - ||  ||  || CINEOS
|-
|334565 - ||  ||  || CINEOS
|-
|334566 - ||  ||  || NEAT
|-
|334567 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334568 - ||  ||  || NEAT
|-
|334569 - ||  ||  || NEAT
|-
|334570 - ||  ||  || NEAT
|-
|334571 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334572 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334573 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334574 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334575 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334576 - ||  ||  || NEAT
|-
|334577 - ||  ||  || NEAT
|-
|334578 - ||  ||  || NEAT
|-
|334579 - ||  ||  || NEAT
|-
|334580 - ||  ||  || CINEOS
|-
|334581 - ||  ||  || NEAT
|-
|334582 - ||  ||  || NEAT
|-
|334583 - ||  ||  || NEAT
|-
|334584 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334585 - ||  ||  || NEAT
|-
|334586 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334587 - ||  ||  || NEAT
|-
|334588 - ||  ||  || NEAT
|-
|334589 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334590 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334591 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334592 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334593 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334594 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334595 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334596 - ||  ||  || NEAT
|-
|334597 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334598 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334599 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334600 - ||  ||  || LINEAR
|}

334601-334700 

|-
|334601 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334602 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|334603 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|334604 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|334605 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|334606 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|334607 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|334608 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|334609 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|334610 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334611 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334612 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334614 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334615 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|334616 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|334617 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|334618 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|334619 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|334620 - ||  ||  || NEAT
|-
|334621 - ||  ||  || NEAT
|-
|334622 - ||  ||  || NEAT
|-
|334623 - ||  ||  || NEAT
|-
|334624 - ||  ||  || NEAT
|-
|334625 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334626 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334627 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334628 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334629 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334630 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334631 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334632 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334633 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334634 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334635 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334636 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334637 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334638 - ||  ||  || NEAT
|-
|334639 - ||  ||  || Nyukasa
|-
|334640 - ||  ||  || NEAT
|-
|334641 - ||  ||  || NEAT
|-
|334642 - ||  ||  || NEAT
|-
|334643 - ||  ||  || NEAT
|-
|334644 - ||  ||  || NEAT
|-
|334645 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334646 - ||  ||  || NEAT
|-
|334647 - ||  ||  || NEAT
|-
|334648 - ||  ||  || NEAT
|-
|334649 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334650 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334651 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334652 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334653 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334654 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334655 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334656 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334657 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334658 - ||  ||  || NEAT
|-
|334659 - ||  ||  || NEAT
|-
|334660 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334661 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334662 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334664 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334665 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334666 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334667 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334668 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334669 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334670 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334671 - ||  ||  || NEAT
|-
|334672 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334673 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334674 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334675 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334676 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334677 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334678 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334680 - ||  ||  || Boattini, A., Scholl, H.
|-
|334681 - ||  ||  || NEAT
|-
|334682 - ||  ||  || NEAT
|-
|334683 - ||  ||  || NEAT
|-
|334684 - ||  ||  || NEAT
|-
|334685 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334686 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334687 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334688 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334689 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334690 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334691 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334692 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334695 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|334696 - ||  ||  || NEAT
|-
|334697 - ||  ||  || Dixon, D. S.
|-
|334698 - ||  ||  || St. Veran
|-
|334699 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334700 - ||  ||  || LINEAR
|}

334701-334800 

|-
|334701 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334702 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334703 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334704 - ||  ||  || Tichy, M., Kocer, M.
|-
|334705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334706 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334708 - ||  ||  || NEAT
|-
|334709 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334712 - ||  ||  || NEAT
|-
|334713 - ||  ||  || NEAT
|-
|334714 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334715 - ||  ||  || NEAT
|-
|334716 - ||  ||  || NEAT
|-
|334717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334722 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334723 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|334724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334725 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334727 - ||  ||  || NEAT
|-
|334728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334729 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334731 - ||  ||  || CINEOS
|-
|334732 - ||  ||  || NEAT
|-
|334733 - ||  ||  || NEAT
|-
|334734 - ||  ||  || NEAT
|-
|334735 - ||  ||  || NEAT
|-
|334736 - ||  ||  || NEAT
|-
|334737 - ||  ||  || NEAT
|-
|334738 - ||  ||  || NEAT
|-
|334739 - ||  ||  || NEAT
|-
|334740 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334741 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334742 - ||  ||  || NEAT
|-
|334743 - ||  ||  || NEAT
|-
|334744 - ||  ||  || NEAT
|-
|334745 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334746 - ||  ||  || NEAT
|-
|334747 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334748 - ||  ||  || NEAT
|-
|334749 - ||  ||  || NEAT
|-
|334750 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334751 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334752 - ||  ||  || NEAT
|-
|334753 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334754 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|334755 - ||  ||  || CINEOS
|-
|334756 Leövey ||  ||  || Piszkesteto
|-
|334757 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334758 - ||  ||  || NEAT
|-
|334759 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334762 - ||  ||  || NEAT
|-
|334763 - ||  ||  || NEAT
|-
|334764 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334765 - ||  ||  || CINEOS
|-
|334766 - ||  ||  || CINEOS
|-
|334767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334768 - ||  ||  || McNaught, R. H.
|-
|334769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334770 - ||  ||  || NEAT
|-
|334771 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334772 - ||  ||  || NEAT
|-
|334773 - ||  ||  || NEAT
|-
|334774 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334775 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334776 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334777 - ||  ||  || NEAT
|-
|334778 - ||  ||  || NEAT
|-
|334779 - ||  ||  || NEAT
|-
|334780 - ||  ||  || NEAT
|-
|334781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334782 - ||  ||  || NEAT
|-
|334783 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334784 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334785 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334786 - ||  ||  || NEAT
|-
|334787 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334788 - ||  ||  || NEAT
|-
|334789 - ||  ||  || NEAT
|-
|334790 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334791 - ||  ||  || NEAT
|-
|334792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334794 - ||  ||  || NEAT
|-
|334795 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334796 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334797 - ||  ||  || NEAT
|-
|334798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334799 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334800 - ||  ||  || NEAT
|}

334801-334900 

|-
|334801 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334802 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|334803 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334805 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334807 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334808 - ||  ||  || NEAT
|-
|334809 - ||  ||  || NEAT
|-
|334810 - ||  ||  || NEAT
|-
|334811 - ||  ||  || NEAT
|-
|334812 - ||  ||  || NEAT
|-
|334813 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334814 - ||  ||  || NEAT
|-
|334815 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334816 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334819 - ||  ||  || NEAT
|-
|334820 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334822 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334823 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|334824 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|334825 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|334826 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|334827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334828 - ||  ||  || NEAT
|-
|334829 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|334830 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|334831 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|334832 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|334833 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|334834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334836 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334837 - ||  ||  || NEAT
|-
|334838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334841 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334850 - ||  ||  || NEAT
|-
|334851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334852 - ||  ||  || NEAT
|-
|334853 - ||  ||  || NEAT
|-
|334854 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334855 - ||  ||  || NEAT
|-
|334856 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334857 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334858 - ||  ||  || NEAT
|-
|334859 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334860 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334861 - ||  ||  || NEAT
|-
|334862 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334863 - ||  ||  || NEAT
|-
|334864 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334865 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334866 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334868 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334869 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334870 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334871 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334874 - ||  ||  || NEAT
|-
|334875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334876 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334877 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334878 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334879 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334880 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|334881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334883 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|334884 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|334885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334887 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|334888 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|334889 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|334890 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|334891 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334893 - ||  ||  || NEAT
|-
|334894 - ||  ||  || CSS
|-
|334895 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334898 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334900 - ||  ||  || Spacewatch
|}

334901-335000 

|-
|334901 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334903 - ||  ||  || CSS
|-
|334904 - ||  ||  || NEAT
|-
|334905 - ||  ||  || NEAT
|-
|334906 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|334907 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334908 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334910 - ||  ||  || McClusky, J. V.
|-
|334911 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334912 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334913 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334914 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334919 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334920 - ||  ||  || NEAT
|-
|334921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334922 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334923 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334924 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334925 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334926 - ||  ||  || NEAT
|-
|334927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334929 - ||  ||  || NEAT
|-
|334930 - ||  ||  || NEAT
|-
|334931 - ||  ||  || NEAT
|-
|334932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334935 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334936 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334937 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334938 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334939 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334941 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334942 - ||  ||  || CSS
|-
|334943 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334944 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334948 - ||  ||  || NEAT
|-
|334949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334950 - ||  ||  || NEAT
|-
|334951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334954 - ||  ||  || NEAT
|-
|334955 - ||  ||  || NEAT
|-
|334956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334958 - ||  ||  || NEAT
|-
|334959 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334964 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334966 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334967 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334968 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334970 - ||  ||  || NEAT
|-
|334971 - ||  ||  || NEAT
|-
|334972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334974 - ||  ||  || NEAT
|-
|334975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334977 - ||  ||  || Junk Bond
|-
|334978 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334979 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334980 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334981 - ||  ||  || CSS
|-
|334982 - ||  ||  || CSS
|-
|334983 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|334984 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334985 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334986 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334987 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334988 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334989 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334990 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334991 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334992 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|334995 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334996 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334997 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334998 - ||  ||  || LONEOS
|-
|334999 - ||  ||  || LONEOS
|-
|335000 - ||  ||  || LONEOS
|}

Collegamenti esterni 
 

0334001